Sezon 1980 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – osiemnasty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Miroslav Heřman i Czechosłowacja, a wśród samochodów wyścigowych Ulli Melkus i Czechosłowacja.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1980
1980 w sportach motorowych